Dulcy – commedia di George S. Kaufman e Marc Connelly del 1921
 Dulcy – film del 1923 diretto da Sidney Franklin
 Dulcy – film del 1940 diretto da S. Sylvan Simon